

Patronymes 
Traverso peut faire référence à :
 Enzo Traverso (né en 1957), historien italien ;
 Nicolò Traverso (1745-1823), sculpteur italien.

Musique 
 Traverso, sorte de clavecin ou épinette.
 Traverso : flûte traversière baroque.

Patronyme italien

en:Western concert flute#Renaissance (1400–1600) and Baroque flutes (1600–1760)